Mihail Florescu se poate referi la:
 Mihail Florescu (1871 – 1947), un general român.
 Mihail Florescu (1912 - 2000), un inginer chimist, comunist român de origine evreiască.